Collin (zu lateinisch collis ‚Hügel‘) steht für:
 Collin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Collin County, Verwaltungseinheit in Texas
 Collin (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Collin (Milmersdorf), abgegangenes Vorwerk bei Milmersdorf, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Jacques Collin, eigentlicher Name von Vautrin, literarische Figur von Honoré de Balzac
 Collin (Film), deutscher Fernsehfilm von Peter Schulze-Rohr (1981) 
 Collin Morikawa (* 1997), US-amerikanischer Golfspieler
 Collin Sexton (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Colin
 Colín
 Collen
 Colyn
 Collini
 Collins
 Kolin (Begriffsklärung)
 Kollin
 Collines